Chiang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinsui He, vattendrag, 
 Dou He, vattendrag, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar